Owczy Potok (dopływ Kamiennej)
 Owczy Potok (dopływ Nysy Kłodzkiej)